Нижче наведено список 74 муніципалітетів регіону Валле-д'Аоста в Італії.
Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Валле-д'Аоста